Д’Аванцо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Аванцо, Бартоломео (1811—1884) — итальянский куриальный кардинал.
 Д’Аванцо, Лоренцо (1890—1940) — итальянский офицер, танкист во время Второй мировой войны, кавалер высшей награды Италии — золотой медали «За воинскую доблесть».